Per Paolo Brera si può intendere:

 Paolo Brera – musicista, componente degli Articolo 31
 Paolo Brera – scrittore e giornalista, figlio di Gianni Brera
 Paolo G. Brera – giornalista